Проспе́кт Респу́блики — название проспектов в различных населённых пунктах ряда государств.

Казахстан 
 Проспект Республики — проспект в Караганде.
 Проспект Республики — проспект в Темиртау.

См. также 
 Улица Республики
 Площадь Республики
 Парк Республики